Antelope est le mot anglais équivalent au français Antilope.

Le nom Antelope peut désigner :
 Antelope Canyon en Arizona ;
 la vallée d'Antelope dans le comté de Los Angeles en Californie ;
 Antelope, une census-designated place du comté de Sacramento, dans l'État de Californie,
 le comté d'Antelope au Nebraska ;
 la municipalité d'Antelope en Oregon ;
Le barrage Antelope est un barrage du comté de Plumas, en Californie.